Kalle Matilainen est un nom pouvant désigner:

 (1899-1985), coureur olympique finlandais
 (1899-1985), coureur olympique finlandais

Voir aussi

Matilainen, Kalle